Heighington – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Heighington – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)